Попутненское сельское поселение — муниципальное образование в составе Отрадненского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Попутненский сельский округ.

Административный центр — станица Попутная.

География 
Площадь поселения — 185,00 км².

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения
 Попутненское сельское поселение на сайте Отрадненского района 

Сельские поселения Отрадненского района